Harrisville kan syfta på:

Harrisville, Michigan
Harrisville, New Hampshire
Harrisville, New York
Harrisville, Ohio
Harrisville, Pennsylvania
Harrisville, Rhode Island
Harrisville, Utah
Harrisville, West Virginia